Михайлівський Золотоверхий собор — храм у Києві.
 «Михайлівський Золотоверхий собор» — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Михайлівський Золотоверхий собор» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.